Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2009 werd van 4 tot en met 12 april 2009 gehouden in het Canadese Moncton. Schotland kroonde zich voor de vijfde keer tot wereldkampioen, door in de finale het gastland te verslaan.

Overzicht 
Het was de 50ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de negentiende die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, mochten ook de Verenigde Staten het Amerikaanse continent vertegenwoordigen, nadat het uitdager Brazilië had verslagen in de strijd om het tweede Amerikaanse ticket. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Zweden, dat achtste was geworden, moest in een duel met Finland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Regina mocht. Uiteindelijk won Finland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De eindzege ging uiteindelijk naar Schotland, dat in de finale Canada versloeg met 7-6. Het was de vijfde titel voor Schotland in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Noorwegen te sterk voor Zwitserland.

Groepsfase

Tiebreak

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 11 april 2009, 16:00 uur

Derde plaats 
Zondag 12 april 2009, 13:00 uur

Finale 
Zondag 12 april 2009, 19:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Moncton 2009

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2009
Curling
Sport in New Brunswick